The Genius Hits the Road – album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 1960 roku. Koncepcją płyty była podróż przez Stany Zjednoczone, o czym świadczą chociażby tytuły piosenek, zawierające nazwy różnych miejsc, np. „New York’s My Home”, „California, Here I Come” i „Blue Hawaii”. Z The Genius Hits the Road pochodzi jeden z najsłynniejszych utworów muzyka, ustanowiony hymnem stanu Georgia, „Georgia on My Mind”. Album uplasował się na miejscu #9 notowania Billboard 200.

Lista utworów

Utwory bonusowe

Przypisy 

Albumy Raya Charlesa
Albumy muzyczne wydane w roku 1960